Mirit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mirit, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Mirit, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar